Hopkins County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Hopkins County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Hopkins County (Texas) – okres státu Texas